La Condomina puede hacer referencia a:
 Estadio de La Condomina, estadio de fútbol en Murcia (España).
 Plaza de toros de La Condomina, coso taurino en Murcia (España).